Монтегю́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Сен-Лоран-де-Нест. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65319.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 100 км юго-западнее Тулузы, в 40 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 131 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 87 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 55 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 63,2 %, в 1999 году было 71,6 %). Из 55 активных жителей работали 48 человек (29 мужчин и 19 женщин), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 32 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи